Форд (округ, Іллінойс)
 Форд (округ, Канзас)
 Форд (округ, Техас)